Мансини:
 Мансини (род. 1980) — бразильский футболист.
 Мансини, Альберто (род. 1969) — аргентинский теннисист; тренер.
 Мансини, Вагнер (род. 1966) — бразильский футболист; тренер.
 Мансини, Трей (род. 1992) — американский бейсболист.

См. также